Standardbus bezeichnet 
 einen nach den deutschen VÖV-Richtlinien standardisierten Linienbus, VÖV-Standard-Linienbus
 umgangssprachlich einen Solobus, als Gegensatz zum Gelenkbus 

Daneben gab es auch in anderen Staaten Standardbusse wie  
 in den Niederlanden den CSA-Stadsbus 
 in Frankreich den Saviem SC 10 
 in der Schweiz den VST-Einheitstrolleybus